Appomattox ist die Bezeichnung

 eines Parks von historischer Bedeutung in Virginia, siehe Appomattox Court House
 einer bedeutenden Schlacht im amerikanischen Sezessionskrieg, siehe Schlacht von Appomattox
 Appomattox (Oper), eine Oper von Philip Glass
 Appomattox (Virginia), im Appomattox County
 Appomattox County, Verwaltungseinheit in Virginia
 Appomattox River, Fließgewässer im Chesterfield County, Virginia
 Appomattox Buckingham State Forest, Park im Appomattox County, Virginia
 Appomattox Manor Park, Park in Hopewell, Virginia
 Appomattox Riverside Park, Park im Dinwiddie County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Appomattox Courthouse National Historical Park, in Appomattox, Virginia, ID-Nr. 66000827
 Appomattox Historic District, in Appomattox, Virginia, ID-Nr. 02000510
 Appomattox Iron Works, in Petersburg, Virginia, ID-Nr. 76002226
 Appomattox Manor, in Hopewell, Virginia, ID-Nr. 69000015
 Appomattox River Bridge, in Appomattox, Virginia, ID-Nr. 05000771
 Appomattox (Schiffswrack), in Shorewood, Wisconsin, ID-Nr. 04001547